Side Effects est le titre original des films :
 Working Love réalisé par Kathleen Slattery-Moschkau en 2005 ;
 Effets secondaires réalisé par Steven Soderbergh, sorti en 2013 ;
  série télévisée canadienne.

Homonymie de titre